Hubbard pode se referir a:

4331 Hubbard, um asteroide

Pessoas 
Elbert Hubbard
Freddie Hubbard
Jerry Reed Hubbard
Kin Hubbard
L. Ron Hubbard

Localidades 
Condado de Hubbard
Hubbard (Iowa)
Hubbard (Nebraska)
Hubbard (Ohio) 
Hubbard (Oregon)
Hubbard (Texas)
Hubbard Lake

Desambiguação